Чечётин — русская фамилия:
 Чечётин, Григорий Филиппович (1923—1997) — Герой Социалистического Труда
 Чечётин, Олег Александрович (род. 1949) — советский футболист, вратарь.